Andersdorf je německý název českých sídel:
 Ondřejov (Rýmařov) – ves, část Rýmařova v okrese Bruntál
 Ondrášov – ves, část Moravského Berouna v okrese Olomouc

Německé názvy sídel v Česku